Кравцов Олександр Андрійович (1983) — громадський діяч.
 Кравцов Олександр Олегович (1963) — член Партії регіонів; колишній народний депутат України.